John Callender ist der Name von

* John Callender (Historiker) (1706–1748), US-amerikanischer Historiker
 John Callender (Philosoph) (* 1954), britischer Psychiater und Philosoph
 John Callender (Politiker) (1739–1812), britischer Politiker

Siehe auch:
 Jack Callender